

Historia del voleibol
William George Morgan Fue el inventor del actual juego voleibol,fue inventado el 9 de febrero de 1895, el cual llamó inicialmente como “mintonette. Morgan nació en Estados Unidos, realizando sus estudios de pregrado en el colegio de la YMCA (Asociación de Jóvenes Cristianos) de  Springfield, donde conoció a James Naismith quien, en 1891, inventó el juego de baloncesto. En el verano de 1895 se convirtió en Director de Educación Física en la YMCA de Holyoke Massachussets. 
Tras tener un buen inicio en sus clases con un alto número de estudiantes, Morgan llegó a la conclusión de que necesitaba hacer un juego, el cual fuera recreativo y que le permitiera hacer sus clases más dinámicas. 
En ese entonces solo se encontraba el baloncesto, juego para el cual se necesitaba de una alta preparación física y era un tanto más agresivo e intenso, es por esto que se necesitaba de un juego menos violento y de baja intensidad, de forma que pudieran jugar alumnos de menor preparación física.

Su llegada a Chile
En los años siguientes, el voleibol se expandió por todo el mundo. El primer país fuera de Estados Unidos fue Canadá en 1900, luego fue en seguida en Asia.
Cerca del año 1919, llegó a Chile el profesor Benedicto Kocián desde Checoslovaquia y comienza sus labores docentes en la YMCA de nuestra ciudad vecina y puerto de Valparaíso. 
El señor Benedicto Kocián, considerado pionero de este juego recién llegado a Chile, trabajó con esfuerzo y visión de futuro para introducirlo y popularizarlo entre los jóvenes desde la YMCA y, más tarde, desde los distintos clubes que se fueron formando.
En reconocimiento a esta labor se le considera como el fundador del Vóleibol en Chile.

Primer torneo Interciudades
Luego, esta actividad recreativa se transforma en competitiva entre las Asociaciones Cristianas de Jóvenes; llegando el año 1930, fecha en que se realiza el primer Torneo Interciudades, entre los conjuntos de la “Guay” de Valparaíso y de Santiago.
En el año 1932, este Torneo crece y se agrega a los anteriores la Guay de Concepción, ciudad distante a unos 600 km. hacia el sur de nuestro país. Así pasan los años y diversos Torneos y encuentros popularizan aún más este naciente deporte y así es como, a iniciativa de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Santiago, viendo que este deporte crece, consideran la necesidad de crear una organización que lo encauce y lo dirija.

Asociación de Voleibol en Chile
En el año 1942, se creó la primera asociación de Voleibol en Chile, la cual fue llamada "Asociación de Voleibol en Chile", valga la redundancia, teniendo sede en Santiago y cuyo presidente fue el señor Benedicto kocián. 
Sin embargo, el 1 de junio de 1943, cambia su nombre por el de "Asociación de Voleibol de Santiago".

Primer campeonato oficial
Luego de la creación de la primera Asociación de Vóleibol en Chile, se lleva a cabo en abril de 1942, el primer Campeonato Oficial, sólo con equipos varones y en dos divisiones: primera y segunda división, con un total de 16 equipos.

Participaron en este evento Vida Sana, YMCA de Santiago, Stade Français, Deportivo Nacional, Gimnasia y Deportes (formado con integrantes del Instituto de Educación Física), Universidad de Chile y Universidad Católica, entre otros. Se juega en los Gimnasios de la Asociación Cristiana de Jóvenes, Escuela Militar, Universidad Católica, Instituto de Educación Física, Unión Española y en el Club Papudo.

Primera confrontación Internacional
En este mismo año – 1942 – Chile es invitado por el Club de Buenos Aires, Pillahuincó Tribu, a un Torneo Internacional que se realiza en esa ciudad, resultando esta ser la primera confrontación internacional de nuestro Vóleibol.

Se concurre con un equipo integrado por Juan Collins, José Grisanti, Douglas Duncan, Francisco Vilarrubias, E. Soto, Arturo Venegas, Guillermo Mery, Aníbal Lizarzaburu, H. Lewis y Jorge Zahr, todos ellos jugadores de Santiago y Valparaíso.

En este evento participaron equipos de Argentina y Uruguay. Nuestra actuación no fue destacada. Se clasifica campeón el Club organizador, Pillahuincó Tribu.

Finalizado el Torneo, Chile juega un partido con el reciente campeón, donde en un destacado desempeño, se logra ganarle. Un año después, accediendo a una invitación del Club Vida Sana de Santiago, viene a nuestro país el Club Pillahuincó Tribu, donde se le enfrente a un combinado de Vida Sana – YMCA, en el Gimnasio de la Universidad Católica de Santiago, venciendo los visitantes.

Federación de Voleibol en Chile
Chile asistió a varios eventos, realizados en Buenos Aires en 1945, los Sudamericanos de 1956 en Montevideo y Porto Alegre, Brasil en 1958.
En 1955, debido a la gran necesidad de expansión que estaba teniendo el voleibol, observada en torneos nacionales, se fundó en Concepción, la "Federación de Voleibol de Chile" debido a una competencia llevada a cabo ahí, en la cual asistieron equipos de Santiago, Valparaíso, Temuco, Concepción y la Universidad de Chile y Universidad Católica.

Su primer Presidente fue Francisco Vilarrubias, como Vicepresidente José Grisanti, Secretario Olof Tapia, Tesorero R. Charmy y como Directores Benedicto Kocián, Alberto Cumplido y J. Zahr. A este Torneo se le dio el carácter de Primer Torneo Nacional.

Campeonato Nacional de 1956
Al año siguiente, en el Campeonato Nacional de 1956, realizado en Valparaíso, como muestra del constante crecimiento, concurren las nuevas Asociaciones de Arica, Antofagasta y Angol, más las ya formadas de Santiago, Valparaíso, Temuco y Concepción. Posteriormente, se fundan las Asociaciones de La Unión, Castro, Rancagua, Naval, Iquique y Quintero.

El Voleibol chileno se capacita
Chile, sigue participando en eventos internacionales y es así como al regreso del Sudamericano de Porto Alegre – Brasil 1958, nuestra Federación, con el objeto de afianzar nuestro nivel y desarrollo, invita al entrenador de la selección nacional de Brasil, don Renato Cardoso, que obtuviera recientemente el título de Campeón Sudamericano, para que durante un mes dicte charlas, clases prácticas y todo lo relacionado con la técnica de Vóleibol actual.

Esta visita tuvo una excelente recepción y produjo grandes avances técnicos, que se pudieron apreciar en un mayor progreso y nivel técnico de nuestro Vóleibol.

Posteriormente a esta visita, los equipos de Vida Sana y Audax Italiano son invitados a participar en un Torneo en Buenos Aires, organizado por el Club Ateneo el primero y la YMCA el segundo. Estos dos equipos, especialmente Audax Italiano, cumplen una relevante actuación que, por primera vez, dan brillo al Vóleibol de nuestro país en confrontaciones fuera de nuestro territorio.

Dirigentes
Para consolidar el Vóleibol, se organizan una serie de eventos que se desarrollan en los años siguientes, dando así mayores impulsos a esta especialidad, tanto en lo técnico como en el plano directivo.

Nuestros dirigentes se proyectan a nivel nacional e internacional y a los ya mencionados hay que agregar por ejemplo en estos últimos veinte años a José Respaldiza quien por varios períodos ocupó la presidencia de la Federación Nacional; Juan Mijón con varios períodos en el Directorio de nuestra Federación y en la Comisión Sudamericana de Arbitraje.

También han integrado esta última Comisión los dirigentes Fernando Salas y Leonel Molina (Árbitro), además de formar parte de la Comisión Sudamericana de Reglas y Leyes de Juego. Asimismo, ha formado parte de la Confederación Sudamericana en la Comisión Eventos y Torneos, el dirigente Raúl Villablanca y quien fuera Presidente de nuestra Federación, Hernán Duarte R., quién ocupó la presidencia de la Comisión S.A. de Reglas y Leyes de Juego.

Campeonato de Vóleibol Mundial “Cinco Continentes”
Volviendo a nuestro medio, Chile ha organizado una serie de eventos Sudamericanos e Internacionales en distintas categorías, ya sea a nivel de Clubes como de Selecciones, alcanzando su mayor importancia cuando en Santiago se efectúa una Subsede del Campeonato de Vóleibol Mundial “Cinco Continentes” Varones, organizado por la Federación Uruguaya en 1969.

Si bien es cierto, los resultados deportivos no han sido siempre auspiciosos, en lo organizativo nuestro país siempre se ha destacado y ha sido reconocido en el medio internacional. Durante los años 1960 – 1961, nuestro Vóleibol sostiene importantes confrontaciones con fuertes equipos de Argentina, Uruguay y Brasil que nos visitan gracias al esfuerzo mancomunado de la Federación y el Club Universidad Católica de Santiago.

De esta forma llegan a nuestras canchas los equipos de la YMC de Rosario, Bohemios de Montevideo y finalmente, Gremio Náutico de Brasil. En 1960, luego de la visita del Club Bohemios de Uruguay, el Club Universidad Católica de Santiago es invitado a un Torneo en la ciudad de Montevideo, donde el cuadro campeón de Chile, en brillante actuación obtiene el título de campeón, en una dura lucha con equipos excelentes del Vóleibol Uruguayo y todo ello en calidad de invictos. Es esta, otra de las buenas actuaciones del Vóleibol chileno en esos años.

La Federación de Voleibol y el Comité Olímpico
El desarrollo alcanzado por nuestro deporte en el país, es reconocido en el año 1960 por el Consejo Nacional de Deportes, quien lo afilia junto a otras especialidades deportivas. También como consecuencia de ello, lo reconoce y afilia el Comité Olímpico de Chile (COCH).

Las grandes actuaciones de Chile
Y llegamos a la actuación cumbre del Vóleibol Nacional. Después de una acuciosa preparación, Chile concurre con dos equipos, uno de varones y uno de damas, al 4º Campeonato Sudamericano de este deporte, efectuado en Lima – Perú durante el mes de abril de 1961. El cuadro de varones, obtiene el honroso título de Vicecampeón Sudamericano y a un solo punto de los campeones inamobibles por muchos años, Brasil en un torneo a 2 ruedas. Participaron en este Torneo Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú. Integraron esta selección: Roberto Gómez, Hugo Grisanti, Patricio Grisanti, Franklin Sir, Hernán Campero, Willy Cordal, Alex Veloso, Jorge Sánchez, Alberto del Valle, Alfonso Silva y como Director Técnico Alfredo Aceituno. Este triunfo deportivo lo fue también a nivel directivo, especialmente del Directorio de ese entonces encabezado por Alberto Cumplido, quienes sin ningún tipo de ayuda y gracias a los esfuerzos directivos, alcanzan este sitial. Un éxito similar se repite en el año 1971, en Montevideo, ocasión en que se obtienen el Vicecampeonato detrás de Brasil y en empate con Argentina y Uruguay. Fue esta la última vez que Chile le gana a Argentina. Este excelente lugar permite que Chile asista al Panamericano de Cali, Colombia, en 1971, oportunidad que se obtuvo el 6º lugar, al ganar a Canadá y Puerto Rico. Fue la época de grandes jugadores como los hermanos Grisanti, Eduardo Blanco, Lorenzo Constans, Teodoro Yametti, Luigui Espósito, Waldo Morales, Luis Oviedo, bajo la conducción Técnica de Antonio Corral.

Las Asociaciones
En estos años, la Federación cuenta con 18 Asociaciones afiliadas y está integrada a todos los organismos nacionales e internacionales. Además, la Federación cuenta con organismos técnicos asesores, tales como el Cuerpo Técnico de Entrenadores y el Colegio Nacional de Árbitros de Vóleibol.

Presidentes de la Federación de Vóleibol de Chile

1955 – 1959 Sr. Francisco Vilarrubias
1960 – 1963 Sr. Alberto Cumplido A.
1964 – 1967 Sr. Rafael Fuster G.
1968 – 1969 Sr. Alberto Cumplido A.
1970 – 1974 Sr. José Respaldiza S.
1974 – 1976 Sr. Eduardo Pickering
1976 – 1981 Sr. José Respaldiza S.
1982 – 1984 Sr. Humberto Castelli.
1984 – 1988 Sr. Raúl Villablanca F.
1988 – 1995 Sr. Hernán Duarte R.
1995 – 1998 Sr. René Dinamarca C.
1998 – 1999 Sr. Alejandro Cabero R.
1999 – 2007 Sr. Ricardo Vorpahl N.
2007 – 2012 Sr. Jorge Pino M.
2012 – 2016 Sr. José Beltrán
2016 – 2020 Sr. Jorge Pino M.

Torneos Continentales efectuados por Chile

1962 Campeonato Sudamericano Adulto Damas y Varones. Sede : Santiago.
1969 Campeonato de Vóleibol Mundial, Varones “Cinco Continentes”. Sede : Uruguay Subsede : Santiago
1974 Campeonato “Copa Sudamericana de Clubes Campeones” Damas y Varones. Sede : Santiago.
1978 Campeonato “Copa Sudamericana de Clubes Campeones”. Sede : Santiago (Damas) – Chuquicamata (Varones).
1980 Campeonato Sudamericano Juvenil Damas y Varones. Sede : Rancagua (Damas) – Santiago (Varones).
1981 Campeonato Sudamericano Adulto Varones. Sede : Santiago.
1984 Campeonato Sudamericano de Menores, Varones y Damas. Sede : Santiago.
1985 Campeonato Sudamericano de Clubes Campeones Damas. Sede : Santiago.
1986 Campeonato Sudamericano de Clubes Campeones Varones. Sede : Santiago.
1987 Campeonato Sudamericano de Clubes Campeones Varones. Sede : Santiago.
1989 Campeonato Sudamericano de Clubes Campeones. Sede: Santiago (Damas, 4 al 9 de abril – Varones, 15 al 23 de abril).
1992 Campeonato Sudamericano de menores Damas. Sede : La Serena (6 al 12 de abril).
1998 Campeonato Sudamericano Juvenil Masculino. Sede : Santiago (31 de agosto al 7 de septiembre).
2001 Campeonato Sudamericano Zonal Sur Damas 24 al 26 de agosto, Viña del Mar.
2001 Campeonato Sudamericano Zonal Sur Varones 31 de agosto al 2 de septiembre, Rancagua.
2002 Campeonato Sudamericano Menores Varones 1 al 5 de mayo, Santiago.
2004 Campeonato Sudamericano Juvenil Masculino. Sede : Santiago.
2007 Campeonato Sudamericano Adulto Varones. Sede : Santiago.
2007 Campeonato Sudamericano Adulto Damas. Sede : Rancagua.
2010 Campeonato Sudamericano Juvenil Masculino. Sede : Santiago.
2012 Campeonato Sudamericano Menores Varones, Sede: Santiago.
2012 Campeonato Sudamericano de Clubes Campeones Varones. Sede : Linares.
2017 Campeonato Sudamericano Adulto Varones. Sede : Santiago y Temuco.
2019 Campeonato Sudamericano Adulto Varones. Sede : Santiago y Temuco.
2020 Preolímpico Sudamericano Adulto Varones, Sede : Santiago.
2020 Campeonato Sudamericano de Menores Damas. Sede : Santiago.

El voleibol de playa también ha destacado a nivel internacional. La máxima competición universitaria es el Campeonato Nacional Universitario Voleibol de playa Chile.

Véase también 
 Selección de vóleibol de Chile
 Selección femenina de voleibol de Chile
 Anexo:Partidos de la selección de voleibol de Chile
 Federación de Vóleibol de Chile
 Liga Chilena de Voleibol
 Deporte en Chile

Referencias

Enlaces externos 
 Federación de Voleibol de Chile